Sheikh es un título de origen árabe aplicado a líderes religiosos o políticos a nivel local, etimológicamente comparable al arquetipo de viejo sabio o jeque. Este término también puede aludir o hacer referencia a varios artículos de Wikipedia:

Personas 
 Ahmed Omar Saeed Sheikh (1977-), terrorista británico de ascendencia Pakistaní.
 Ali Jawad al-Sheikh (?-2011), joven oriundo de Baréin, fallecido el 31 de agosto de 2011 durante la ola de protestas árabes.
 Khálid Sheikh Mohammed (1964 o 1965 - ?), pakistaní prisionero en custodia de Estados Unidos por actos de terrorismo, incluyendo asesinato masivo de civiles.
 Mawlay Mohammed ash-Sheikh ash Sharif al-Hassani al-Drawi at-Tagmaderti (1490 o 1491 - 1557), primer sultán de la dinastía saadí, que gobernó en Marruecos desde 1544 hasta su muerte en 1557.
 Muhammad Yusuf Sheikh (1939-), botánico estadounidense.
 Sheikh Hasina Wazed (1947-), política de Bangladés y actual Primera ministra del país.

Miscelánea 
 Museo del palacio Sheikh Zayed, museo en el Emirato de Abu Dabi, Emiratos Árabes Unidos.